Enrique Estuardo, I duque de Albany, más conocido como Lord Darnley (Temple Newsan, Inglaterra,  - Edimburgo, ), fue un noble inglés. Perteneciente a la Casa Estuardo, se casó con su prima María I de Escocia y se convirtió en rey consorte. Duque de Albany y Príncipe consorte de Escocia.

Biografía 
Hijo de Mateo Estuardo, IV conde de Lennox, y de Margarita Douglas. Esta última hija a su vez de Archibald Douglas, VI conde de Angus, y de Margarita Tudor. Por lo tanto por parte de su padre descendía del rey Jacobo II de Escocia y por su madre del rey Enrique VII de Inglaterra.

Al ser católico era un claro pretendiente al trono de su país, pues los hijos de su tío Enrique VIII de Inglaterra, exceptuando a la católica María Tudor, eran considerados por la minoría católica como ilegítimos y declaraban que los descendientes de Margarita Tudor, entre ellos Darnley, tenían pleno derecho a ocupar el mencionado trono.

El joven Enrique era consciente de su estatus y herencia. Muy versado en latín y familiarizado con el gaélico, el inglés y el francés, recibió una educación acorde con su linaje real y se destacó en el canto, el laúd y el baile. El erudito escocés John Elder estaba entre sus tutores. Elder abogó por la unión anglo-escocesa a través del matrimonio de María, la Reina de Escocia y el Príncipe Eduardo. Su consejo a Enrique VIII en 1543 se denominó Consejo de Redshank. Otro maestro de escuela del joven heredero fue Arthur Lallart, quien luego sería interrogado en Londres por haber ido a Escocia en 1562. Se decía que Enrique era fuerte, atlético, hábil en equitación y armamento, y apasionado por la caza y la venta ambulante. Su carácter juvenil se evidencia un tanto en una carta de marzo de 1554 a María I de Inglaterra desde Temple Newsam, donde escribe sobre la elaboración de un mapa, la Utopía Nova, y su deseo de que "todos los cabellos de mi cabeza sean un cuarto solido".

Matrimonio e hijo 
Se casó con la reina María Estuardo de Escocia en 1565, lo que provocó un gran malestar en la nobleza protestante escocesa; pues, aunque la mayoría de Escocia se había convertido en 1560 al presbiterianismo (corriente de Calvinismo), la reina siguió siendo católica.

El 29 de julio de 1565, el matrimonio se llevó a cabo según los ritos católicos en la capilla privada de María en Holyrood, pero Darnley (cuyas creencias religiosas no estaban fijadas; fue criado como católico, pero luego fue influenciado por el protestantismo) se negó a acompañar a María a la Misa nupcial después de la boda misma.

Dicho casamiento también provocó preocupación en Inglaterra, ya que Isabel I de Inglaterra no había aprobado dicha unión (Darnley era inglés), aparte de la amenaza que provocaba, pues el matrimonio en sí constituía una amenaza para Isabel: Tanto Darnley como María descendían de Margarita Tudor y los católicos consideraban a María su heredera legítima. Además, el hijo que tuvieran ambos sería un claro pretendiente a su trono.

Precisamente, el 19 de junio de 1566 nació en Edimburgo el único hijo de Darnley y María Estuardo: el futuro Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra.

Ese mismo año se deterioró la relación de ambos (ya debilitada desde hace tiempo), en primer lugar por el reclamo de Darnley a María de coronarlo rey y, en segundo, por el asesinato del favorito de la reina David Rizzio por instigación de su marido.

Murió asesinado al año siguiente durante una conspiración, posiblemente dirigida por James Hepburn, IV conde de Bothwell, posible amante y futuro esposo de la reina.

Títulos y tratamientos 
 1545-1565: Señor de Lennox (Escocia) y Lord Darnley (Inglaterra).
 1565: Conde de Ross y señor de Ardmanach.
 1565: Duque de Albany.
 1565-1567: Su Gracia el rey de los escoceses.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros 
 

Casa de Estuardo
Consortes reales de Escocia
Consortes reales de Escocia con los Estuardos
Estuardo, Enrique